NGC 4285 (другие обозначения — MCG -2-32-4, PGC 39842) — спиральная галактика (Sa) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4285
Дева (созвездие)
Спиральные галактики